Vĩnh Hoà (Khánh Hòa), een phường in de stad Nha Trang, provincie Khánh Hòa

Xã

 Vĩnh Hòa (Tân Châu), een xã in district Tân Châu, provincie An Giang
 Vĩnh Hòa (Ba Tri), een xã in district Ba Tri, provincie Bến Tre
 Vĩnh Hòa (Chợ Lách), district Chợ Lách, provincie Bến Tre
 Vĩnh Hòa (Bình Định), district Vĩnh Thạnh, provincie Bình Định
 Vĩnh Hòa (Bình Dương), district Phú Giáo, provincie Bình Dương
 Vĩnh Hòa (Hải Dương), district Ninh Giang, provincie Hải Dương
 Vĩnh Hòa (Kiên Giang), districy U Minh Thượng, provincie Kiên Giang
 Vĩnh Hòa (Quảng Trị), district Vĩnh Linh, provincie Quảng Trị
 Vĩnh Hòa (Thanh Hóa), district Vĩnh Lộc, provincie Thanh Hóa